Vina je lahko:
 Vina, Knjaževac (Srbija)
 Vina, Leskovac (Srbija)
 Vina, Vrgorac (Hrvaška)